Giovanni Vacca, ammiraglio (1810-1879)
Giovanni Vacca, matematico, sinologo e storico della scienza (1872-1953)
Giovanni Vacca, generale (1905-1964)
Giovanni Vacca, medico, fisiologo e professore universitario. Ex preside della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"
Giovanni Vacca, magistrato
Giovanni Vacca, musicologo.